Наратай — название населённых пунктов в России:
 Наратай — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Наратай — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.